Кэндзи Фукая — японский математик. Специалист в симплектической и римановой геометрии. Член Японской академии наук (2009).

Биография 
С 1978 года учился в университете Токио.
В 1986 году он защитил диссертацию по математике.
С 1987 года ассистент профессора в университете Токио.
С 1994 профессор Киотского университета.

Признание 
 1989 — .
 1994 — премия 
 2002 — Премия Иноуэ
 2003 — Премия Японской академии наук
 2009 — Премия Асахи
 2012 — 
 В 1990 году он был приглашённым докладчиком на Международном математическом Конгрессе в Киото.
 1996−2000 и с 2005 года в Совете Японского Математического общества.
 С 2006 года председатель Совета по математике комитета научного Совета Японии.

Основные работы 
 Collapsing Riemannian Manifolds and Eigenvalues of Laplace-Operators, Inventiones Mathematicae, Band 87, 1987, S. 517—557
 совместно с T. Yamaguchi The fundamental group of almost nonnegatively curved manifolds, Annals of Mathematics, Band 136, 1992, S. 253—333
 совместно с Michail Gromow, Jeff Cheeger Nilpotent structures and invariant metrics on collapsed manifolds, Journal of American Mathematical Society, Band 5, 1992, S. 327—372
 совместно с Kaoru Ono Arnold conjecture and Gromov-Witten invariant, Topology, Band 38, 1999, S. 933—1048
 совместно с Y. Oh, H. Ohta, K. Ono Lagrangian intersection Floer theory- anomaly and obstruction, 2007
 Morse homotopy, -Category, and Floer homologies, in H. J. Kim (Herausgeber) Proceedings of Garc Workshop on Geometry and Topology, Seoul National University, 1994, S. 1 — 102
 Floer homology and mirror symmetry. II. Minimal surfaces, geometric analysis and symplectic geometry, Adv. Stud. Pure Math., 34, Math. Soc. Japan, Tokyo, 2002, S. 31-127
 Multivalued Morse theory, asymptotic analysis and mirror symmetry in Graphs and patterns in mathematics and theoretical physics, Proc. Sympos.Pure Math., Band 73, American Mathematical Society, 2005, S. 205—278
 Herausgeber Topology, Geometry and Field Theory, World Scientific 1994
 Herausgeber Symplectic geometry and mirror symmetry (Konferenz Korea Institute for Advanced Study, Seoul 2000), World Scientific 2001

См. также

Примечания 

Члены Японской академии наук
Математики Японии
Математики XX века
Лауреаты Геометрической премии
Лауреаты премии Асахи